Южная Корея на летних Олимпийских играх 1992 была представлена 226 спортсменами (154 мужчины и 72 женщины).

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года